Woburn – miasto w USA, w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Woburn – miasto w Anglii, hrabstwie ceremonialnym Bedfordshire
 Woburn Sands – miasto w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)